Дуги Лэмпкин (; р. 23 марта 1976, Силсден) — британский мототриалист, 12-кратный чемпион мира по мототриалу, 7-кратный чемпион Великобритании, 2-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Великобритании.

Спортивная карьера 

Отец и дядя Дуги Лэмпкина были известными мототриалистами. Отец, Мартин Лэмпкин, в 1975 году стал Чемпионом мира по мототриалу на открытом воздухе (как раз когда его супруга была беременна Дуги), а дядя, Артур Лэмпкин, выигрывал гонки в различных мотокроссовых дисциплинах и также выступал в мототриальных соревнованиях. Компания Bultaco, спонсор выступлений Мартина Лэмпкина, на день рождения сына подарила ему мотоцикл — он и стал первым мотоциклом Дуги.

В 1991 году Дуги Лэмпкин выиграл свой первый чемпионат — Schoolboy B Class British championship, британскую юношескую серию по мототриалу. Годом позже он одержал победу в том же чемпионате в старшем классе мотоциклов, в 1993-м стал Чемпионом Европы по мототриалу. 

Наибольших успехов Лэмпкин достиг в Чемпионатах мира. Он выиграл семь титулов подряд в мототриале на открытом воздухе (с 1997 по 2003 год) и пяти титулов в мототриале в закрытых помещениях (с 1997 по 2001 год) и своими двенадцатью титулами оставался наиболее титулованным мототриалистом мира вплоть до 2013 года, когда это достижение превзошёл испанец Тони Боу.

В 2016 году Лэмпкин установил необычный рекорд, проехав всю 37,7-мильную дистанцию гонки Isle of Man TT на одном колесе. Помимо этого, Лэпмкин часто исполняет триальные трюки для различных шоу и рекламных программ — например, спуск по заброшенным американским горкам или езда по льду в Антарктиде.

В 2001 году за свои успехи в мотоспорте Дуги Лэмпкин был удостоен Ордена Британской Империи.

Дуги Лэмпкин женат, у него двое сыновей, Альфи и Фрейзер..

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Ссылки 
 Официальный сайт Дуги Лэмпкина
 Дуги Лэмпкин на Facebook
 Дуги Лэмпкин в Instagram
 Дуги Лэмпкин в Twitter

Примечания 

 Родившиеся 23 марта
 Родившиеся в 1976 году
 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Великобритании
 Мототриалисты